Utväxling kan syfta på:

 Utväxling (mekanik), mekanisk förändring av kraft i relation till hastighet 
 Utväxling av fångar